Воевода () — высшее воинское звание Сербии в период Балканских войн и Первой мировой войны, эквивалентно воинскому званию генерал-фельдмаршала в иных армиях мира того периода.

Воинское звание было присвоено:
 Радомиру Путнику (1912);
 Степе Степановичу (1914);
 Живоину Мишичу (1914);
 Петару Бойовичу (1918);
 Луи д’Эспере, Маршалу Франции (1921) почётное звание;

Воеводы носили генеральские плетёные погоны с белым двуглавым орлом (размеры 54 мм х 40 мм) — главным элементом герба Сербии.

Фотопортреты воевод 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Сербии